Tomșani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tomșani (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Tomșani (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea

 Tomșani (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița